Seznam rumunských měst s více než 30 000 obyvateli, řazený podle počtu obyvatel.

Abecední seznam všech měst v Rumunsku:
 Abrud
 Adjud
 Agnita
 Aiud
 Alba Iulia
 Aleșd
 Alexandria
 Amara
 Anina
 Aninoasa
 Arad
 Ardud
 Avrig
 Azuga
 Babadag
 Băbeni
 Bacău
 Baia de Aramă
 Baia de Arieș
 Baia Mare
 Baia Sprie
 Băicoi
 Băile Govora
 Băile Herculane
 Băile Olănești
 Băile Tușnad
 Băilești
 Bălan
 Bălcești
 Balș
 Băneasa
 Baraolt
 Bârlad
 Bechet
 Beclean
 Beiuș
 Berbești
 Berești
 Bicaz
 Bistrița
 Blaj
 Bocșa
 Boldești-Scăeni
 Bolintin-Vale
 Borșa
 Borsec
 Botoșani
 Brad
 Bragadiru
 Brăila
 Brașov
 Breaza
 Brezoi
 Broșteni
 Bucecea
 Bukurešť
 Budești
 Buftea
 Buhuși
 Bumbești-Jiu
 Bușteni
 Buzău
 Buziaș
 Cajvana
 Calafat
 Călan
 Călărași
 Călimănești
 Câmpeni
 Câmpia Turzii
 Câmpina
 Câmpulung Moldovenesc
 Câmpulung
 Caracal
 Caransebeș
 Carei
 Cavnic
 Căzănești
 Cehu Silvaniei
 Cernavodă
 Chișineu-Criș
 Chitila
 Ciacova
 Cisnădie
 Cluj-Napoca
 Codlea
 Comănești
 Comarnic
 Constanța
 Copșa Mică
 Corabia
 Costești
 Covasna
 Craiova
 Cristuru Secuiesc
 Cugir
 Curtea de Argeș
 Curtici
 Dăbuleni
 Darabani
 Dărmănești
 Dej
 Deta
 Deva
 Dolhasca
 Dorohoi
 Drăgănești-Olt
 Drăgășani
 Dragomirești
 Drobeta-Turnu Severin
 Dumbrăveni
 Eforie
 Făgăraș
 Făget
 Fălticeni
 Făurei
 Fetești
 Fieni
 Fierbinți-Târg
 Filiași
 Flămânzi
 Focșani
 Frasin
 Fundulea
 Găești
 Galați
 Gătaia
 Geoagiu
 Gheorgheni
 Gherla
 Ghimbav
 Giurgiu
 Gura Humorului
 Hârlău
 Hârșova
 Hațeg
 Horezu
 Huedin
 Hunedoara
 Huși
 Ianca
 Iași
 Iernut
 Ineu
 Însurăței
 Întorsura Buzăului
 Isaccea
 Jibou
 Jimbolia
 Lehliu Gară
 Lipova
 Liteni
 Livada
 Luduș
 Lugoj
 Lupeni
 Măcin
 Măgurele
 Mangalia
 Mărășești
 Marghita
 Medgidia
 Mediaș
 Miercurea Ciuc
 Miercurea Nirajului
 Miercurea Sibiului
 Mihăilești
 Milișăuți
 Mioveni
 Mizil
 Moinești
 Moldova Nouă
 Moreni
 Motru
 Murfatlar
 Murgeni
 Nădlac
 Năsăud
 Năvodari
 Negrești
 Negrești-Oaș
 Negru Vodă
 Nehoiu
 Novaci
 Nucet
 Ocna Mureș
 Ocna Sibiului
 Ocnele Mari
 Odobești
 Odorheiu Secuiesc
 Oltenița
 Onețti
 Oradea
 Orăștie
 Oravița
 Orșova
 Oțelu Roșu
 Otopeni
 Ovidiu
 Panciu
 Pâncota
 Pantelimon
 Pașcani
 Pătârlagele
 Pecica
 Petrila
 Petroșani
 Piatra Neamț
 Piatra-Olt
 Pitești
 Ploješť
 Plopeni
 Podu Iloaiei
 Pogoanele
 Popești-Leordeni
 Potcoava
 Predeal
 Pucioasa
 Răcari
 Rădăuți
 Râmnicu Sărat
 Râmnicu Vâlcea
 Râșnov
 Recaș
 Reghin
 Reșița
 Roman
 Roșiorii de Vede
 Rovinari
 Roznov
 Rupea
 Săcele
 Săcueni
 Salcea
 Săliște
 Săliștea de Sus
 Salonta
 Sângeorgiu de Pădure
 Sângeorz-Băi
 Sânnicolau Mare
 Sântana
 Sărmașu
 Satu Mare
 Săveni
 Scornicești
 Sebeș
 Sebiș
 Segarcea
 Seini
 Sfântu Gheorghe
 Sibiň
 Sighetu Marmației
 Sighișoara
 Simeria
 șimleu Silvaniei
 Sinaia
 Siret
 Slănic
 Slănic-Moldova
 Slatina
 Slobozia
 Solca
 Șomcuta Mare
 Sovata
 Ștefănești, župa Argeș
 Ștefănești, župa Botoșani
 Ștei
 Strehaia
 Suceava
 Sulina
 Tălmaciu
 Țăndărei
 Târgoviște
 Târgu Bujor
 Târgu Cărbunești
 Târgu Frumos
 Târgu Jiu
 Târgu Lăpuș
 Târgu Mureș
 Târgu Neamț
 Târgu Ocna
 Târgu Secuiesc
 Târnăveni
 Tășnad
 Tăuții-Măgherăuș
 Techirghiol
 Tecuci
 Teiuș
 Țicleni
 Temešvár
 Tismana
 Titu
 Toplița
 Topoloveni
 Tulcea
 Turceni
 Turda
 Turnu Măgurele
 Ulmeni
 Ungheni
 Uricani
 Urlați
 Urziceni
 Valea lui Mihai
 Vălenii de Munte
 Vânju Mare
 Vașcău
 Vaslui
 Vatra Dornei
 Vicovu de Sus
 Victoria
 Videle
 Vișeu de Sus
 Vlăhița
 Voluntari
 Vulcan
 Zalău
 Zărnești
 Zimnicea
 Zlatna

Externí odkazy 
 

Rumunsko
 
Města
města